Severianensi – abitanti di Doutor Severiano
Severianensi – abitanti di Severiano Melo
Severianensi – abitanti di Severiano de Almeida